Хорогор — река, впадает в море Лаптевых.
 Хорогор — река, теряется на левом берегу Лены между Якутском и Хатассами.
 Хорогор — остров на Лене в городском округе Якутск.